Утепов — фамилия; имеет женскую форму Утепова.
 Утепов, Ташен Саменович (1870—1925) — участник борьбы за установление Советской власти в Верном, Семиречье. Член Компартии с 1918 года.
 Утепов, Шарип Гайсанович (род. 1906) — один из ветеранов комсомола Казахстана, партийный работник.
 См. также 
 Баяш Утепов — аул в Уланском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.